Hélène Gagné ist der Name folgender Personen:

* Hélène Gagné (Cellistin) (* 1950), kanadische Cellistin
 Hélène Gagné (Autorin) (* 1957), kanadische Finanzberaterin, Journalistin und Autorin